ZUL ou zul un code ou un sigle qui peut désigner :
 zul est le code de langue ISO 639-2 et ISO 639-3 de la langue zoulou (zulu) ;
 Zul, ou Zūl (, est un village en Iran ;
 Z.u.L. (pour Zirkel und Lineal), le nom en allemand de C.a.R. (Compass and Ruler, littéralement en anglais : « compas et règle »), un logiciel libre de géométrie dynamique 2D.